Robert Kennedy peut désigner :

membres de la famille Kennedy

 Robert Francis Kennedy (1925-1968), sénateur et attorney general des États-Unis, frère du  des États-Unis ;
 Robert Francis Kennedy Jr. (1954-), personnalité politique démocrate américaine et un avocat spécialisé dans le droit de l'environnement, fils du précédent ;

autre personnalité
Bob Kennedy (1970-), ancien athlète américain.